Schlenkfles
 Schlenklijn (ook wel Schlenkapparaat)
 Schlenkevenwicht
allen vernoemd naar Wilhelm Schlenk, een Duits chemicus